Jisp (plaats), een dorp in de Nederlandse gemeente Wormerland
Jisp (gemeente), de voormalige gemeente
Jisp (pictogrammen), een bestandsformaat voor pictogrammenpakketten dat gebruikt wordt door enkele (vooral open-source) chatprogramma's